Schmülling ist Familienname folgender Personen:

 Herbert Schmülling (1937–2014), deutscher Politiker der FDP
 Johann Heinrich Schmülling (1774–1851), katholischer Priester, Pädagoge und Domkapitular in Münster 
 Wolfgang Schmülling (* 1955), deutscher politischer Beamter (SPD)